Basilica di San Savino a Piacenza
 Chiesa di San Savino a Faenza
 Chiesa di San Savino a Crespellano, frazione di Valsamoggia
 Chiesa di San Savino a Ripatransone

Pagine correlate 
 Chiesa di San Sabino